Посохов — русская фамилия. Известные носители:

 Посохов, Андрей Андреевич (1872—1931) — русский генерал-майор, участник Белого движения в рядах ВСЮР, брат Сергея Андреевича Посохова.
 Посохов, Григорий Степанович (1920—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Посохов, Фёдор Фёдорович (1918—?) — полный кавалер ордена Славы.
 Посохов, Юрий — артист балета и балетмейстер, постоянный хореограф труппы «Балет Сан-Франциско».